House of Gold & Bones steht für

 House of Gold & Bones – Part 1, Album der Rockband Stone Sour aus dem Jahre 2012
 House of Gold & Bones – Part 2, Album der Rockband Stone Sour aus dem Jahre 2013